Die Familie Klitsche de la Grange ist ein italienisches Adelsgeschlecht deutscher Abstammung, das auf einen natürlichen Sohn des Prinzen Louis Ferdinand von Preußen zurückgeht und von Papst Gregor XVI. 1846 in den römischen Grafenstand aufgenommen wurde.

Namensträger 
 Theodor Friedrich Klitsche de la Grange (1799–1868), Diplomat, päpstlicher bzw. königlich neapolitanischer Offizier sowie religiöser Schriftsteller
 Antonietta Klitsche de la Grange (1832–1912), Romanschriftstellerin und erste Journalistin der Vatikanzeitung L’Osservatore Romano

Italienisches Adelsgeschlecht
Hohenzollern (unebenbürtige Linien)
Unebenbürtige Linie eines Adelsgeschlechts
Linie der Hohenzollern